

Localidades 

 Tréméven (Côtes-d'Armor)
 Tréméven (Finisterra)

Desambiguações de topônimos